Джон Жорж Буше (; 19 августа 1895, Оттава — 17 октября 1960) — канадский хоккеист, и тренер, в качестве игрока четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе команды «Оттава Сенаторз» (1920, 1921, 1923, 1927).

Карьера

Игровая карьера 
Отыграв на любительском уровне, по ходу сезона 1915/16 присоединился к команде «Оттава Сенаторз», за которую отыграл 14 сезонов. Буше был ключевой частью команды, которая выиграла в 1920, 1921 и 1923 годах три Кубка Стэнли, являясь при этом чемпионами НХЛ.

В 1926 году он был назначен капитаном команды, сменив в этой должности Сая Дененни. В 1927 году в качестве капитана «Сенаторз» завоевал свой четвёртый Кубок Стэнли в карьере. Он был капитаном команды до 1928 года, пока его не сменил Кинг Клэнси.

По ходу сезона 1928/29 перешёл в «Монреаль Марунз», за которую отыграл два с половиной сезона, совмещая при этом должность играющего тренера.

Его последним клубом в карьере стал «Чикаго Блэкхокс», за который он отыграл целый сезон, по окончании которого завершил карьеру игрока.

Тренерская карьера 
Работал главным тренером в НХЛ с командами «Оттава Сенаторз», которая после переезда стала называться «Сент-Луис Иглз», расформированную по окончании сезона 1934/35 из-за финансовых проблем.
 
В дальнейшем работал с командами «Спрингфилд Индианс», «Квебек Касторс» и возрождённой «Оттавой Сенаторз».

В сезоне 1949/50 был главным тренером «Бостон Брюинз».

Семья 
Его отец Том Буше был четырёхкратным чемпионом Канады по регби, а младшие братья Билли, Боб и Фрэнк играли в НХЛ и были обладателями Кубков Стэнли со своими командами.

Его сын Фрэнк стал главным тренером сборной Канады на ОИ-1948, на которых канадцы стали олимпийскими чемпионами.

Признание и смерть 
Осенью 1960 года вошёл в Зал хоккейной славы.

Скончался 17 октября 1960 года от рака горла в возрасте 65 лет.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Оттава Сенаторз» (1883—1934)
Игроки «Монреаль Марунз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Спрингфилд Индианс»
Тренеры «Бостон Брюинз»
Тренеры НХЛ
Умершие от рака горла